Брауншвейгский чёрный корпус (Чёрный легион, Чёрные брауншвейгцы, , ) — название добровольческого корпуса в составе войск антинаполеоновской коалиции, сформированного князем Фридрихом Вильгельмом Брауншвейг-Вольфенбюттельским в 1809 году. На первых порах корпус состоял из разных родов войск, включая пехоту, конницу, а позже также артиллерию, и насчитывал около 2300 солдат. Солдаты корпуса были одеты в чёрную униформу, а на головных уборах имелась нашивка в виде серебряной мёртвой головы. Добровольцев неофициально прозвали Чёрным легионом, а своим обычным названием корпус обязан успешной операции Фридриха Вильгельма, освободившего от французов в 1809 году Брауншвейг. Чёрный корпус принял участие и отличился во многих значительных сражениях и кампаниях, однако в результате трудностей с восполнением потерь и снабжением корпус был распущен в начале 1820-х годов.

Формирование. Первые годы существования 
В 1806 году в неудачной для пруссаков битве при Йене и Ауэрштедте Карл Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвейгский, был смертельно ранен и вскоре скончался, и с разгромом Пруссии и крахом Четвёртой коалиции его герцогство было оккупировано французами. Наполеон предпочёл не передавать герцогство в наследство сыну убитого герцога Фридриху Вильгельму и в 1807 году включил его в состав Вестфальского королевства под управлением брата Наполеона Жерома.

Два года спустя сформировалась Пятая коалиция против Наполеона, и Фридрих Вильгельм, крайне возмущённый французским присутствием в Германии, запросил помощи у австрийского императора, чтобы сформировать войска. Для финансирования этого проекта он даже заложил своё княжество в Олеснице. В самом начале вновь сформированный 25 июля 1809 года «добровольческий» корпус численностью 2300 солдат состоял из двух батальонов пехоты, одного егерского батальона, снайперской роты и смешанного кавалерийского контингента, включавшего гусар и улан. В том же году герцог возглавил корпус в его первой успешной боевой операции, в ходе которого ему удалось временно освободить от французов Брауншвейг. Благодаря этому событию корпус и получил своё название. Вскоре герцог был вытеснен французами, однако сумел вместе с корпусом бежать в Англию, где он поступил на службу к своему кузену, будущему королю Георгу IV. В течение следующих лет корпус заработал громкую репутацию, отличившись в войне на Пиренеях.

Война на Пиренейском полуострове 
На английской службе корпус был переименован в Брауншвейгский Олесницкий егерский и гусарский полки. Офицерский состав был представлен главным образом пруссаками. Солдаты были вдохновлены идеями германского патриотизма, однако на английской службе они были отрезаны от дома, поэтому командование постоянно испытывало трудности с пополнениями. В связи с вынужденным набором солдат из военнопленных боевой дух корпуса с течением времени упал. Положение усугубляло то, что самых лучших и надёжных солдат из числа этнических немцев набирал в свои ряды Королевский Германский легион, в то время как Чёрный корпус был вынужден прибегать к комплектованию своих рядов швейцарцами, голландцами, датчанами, поляками и хорватами. Росло дезертирство.

Тем не менее, в войне на Пиренеях егерский полк (фактически один батальон) зарекомендовал себя исключительно в положительном ключе. В 1811 году полк прибыл в Португалию. Герцог Веллингтон распределил одну роту полка в 4-ю пехотную дивизию и две роты — в 5-ю пехотную дивизию в качестве застрельщиков. Оставшиеся 9 рот были сведены во вновь сформированную 7-ю дивизию. В такой организации корпус просуществовал вплоть до конца войны в апреле 1814 года. За это время он принял участие во всех важнейших сражениях войны.

Ватерлоо 

После катастрофического поражения наполеоновских войск в России Фридрих Вильгельм в 1813 году вернулся в Брауншвейг, где восстановил свой титул и права на герцогство, а заодно и пополнил ряды корпуса. После бегства Наполеона с Эльбы в 1815 году герцог вновь поступил на службу к Веллингтону и в составе войск Седьмой коалиции принял участие в новой войне с Наполеоном в Бельгии. Брауншвейгский корпус, как он был назван в плане сражения, составлял отдельную дивизию в составе войск резерва. Его численность составляла 5376 солдат и 16 орудий. Он состоял из семи пехотных батальонов (одного гвардейского, трёх лёгких и трёх линейных), а также конной и пешей артиллерии. Полк гусар и эскадрон улан были присоединены к союзной кавалерии. Брауншвейгцы понесли незначительные потери в битве при Ватерлоо, однако сильно пострадали несколькими днями ранее в битве при Катр-Бра, в которой погиб и их командующий, герцог Фридрих Вильгельм. Эта битва главным образом и прославила солдат корпуса.

Униформа и снаряжение 

 Пехота: Чёрный мундир фрачного типа с фалдами, чёрные или серые льняные брюки, чёрная обувь, чёрный кивер (иногда украшенный пером), ножны для штыка, сумка для еды, военный рюкзак для хранения всего необходимого.
 Конница: Чёрный доломан со светло-голубыми украшениями, чёрные брюки, приспособленные для верховой езды, чёрный кивер, различные необходимые принадлежности для всадника и коня.
 Артиллерия: униформа сходна с униформой кавалеристов. В дополнение они были также снабжены гусарскими саблями для защиты орудий в случае рукопашного боя.

В искусстве 

История Чёрного корпуса вдохновила английского художника Джона Эверетта Милле на создание своей известной картины «Чёрный брауншвейгский гусар» (1860), которой весьма восхищались современники. В качестве модели для картины позировала дочь Чарльза Диккенса.

Литература 
 Glover, Michael (1974). The Peninsular War 1807—1814. Penguin Books
 Oman, Charles (1993). Wellington’s Army 1809—1814. Stackpole Books. ISBN 0947898417
 von Pivka, Otto (1992). Napoleon’s German Allies: Vol 1 (Men-at-arms). Osprey. ISBN 9780850452112
 von Kortzfleisch, Gustav (1894 (1999)). Des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig Zug durch Norddeutschland im Jahre 1809. Berlin: Biblio-Verlag. ISBN 9783764812164.
 von Pivka, Otto (1985). Brunswick Troops, 1809-15. Osprey. ISBN 978-0850456134.

Примечания 

Наполеоновские войны
Военная история Великобритании
Военная история Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1809 году